Chardikovo (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Chardikovo (Orjol) - dorp in de Russische oblast Orjol